Керре́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 260 км на південний захід від Парижа, 90 км на північний схід від Нанта, 24 км на північ від Анже.

Історія 

15 грудня 2016 року Керре, Бриссарт, Контіньє, Шерре, Шампіньє, Мариньє i Сердр було об'єднано в новий муніципалітет Ле-О-д'Анжу.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 109 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 329,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Керре на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Керре на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Мен і Луара